Духовная:
 Духовная — сокращённое название духовной грамоты в русской литературе.
 Л. С. Духовная — актриса театра и кино, Народная артистка Азербайджана.